Kuanda steht für:

 Kuanda (Witim), ein Nebenfluss des Witim in Russland
 Kuanda (Insel), eine angolanische Insel